Il tabellone singolare del Tampere Open 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Renzo Furlan. In finale ha sconfitto Fernando Luna con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Mark Koevermans (primo turno)
 Assente
  Aki Rahunen (quarti di finale)
  Magnus Larsson (quarti di finale)

  Veli Paloheimo (semifinali)
  Johan Anderson (primo turno)
  Marián Vajda (primo turno)
  Martin Střelba (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Tampere Open 1990